Corse puede referirse a:
 Corse (Gloucestershire), Inglaterra
 Corsé, prenda utilizada para estilizar y moldear el cuerpo
 Córcega, Francia